Tropidurus är ett släkte av ödlor. Tropidurus ingår i familjen Tropiduridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Tropidurus